

Toponyme 

 Shimizu, bourg de la préfecture de Shizuoka, au Japon ;
 Shimizu-ku, ancienne ville devenue un arrondissement de la ville de Shizuoka, dans cette même préfecture ;
 Shimizu, bourg de la sous-préfecture de Tokachi, à Hokkaidō ;
 Shimizu, une station du métro d'Osaka.

Patronyme 

 Aguri Shimizu (1992-), coureur du combiné nordique japonais ;
 Ai Shimizu (1981-), seiyū (doubleuse japonaise) ;
 Aki Shimizu, mangaka japonaise ;
 Akio Shimizu (1970-), guitariste japonais du groupe Anthem ;
 Christine Shimizu (1950-), conservateur en chef de musée française ;
 Hirono Shimizu, personnage de fiction de Battle Royale ;
 Hiroshi Shimizu (1903-1966), réalisateur japonais ;
 Hiroyasu Shimizu (1974-), patineur de vitesse japonais ;
 Ichiyo Shimizu (1969-), joueuse professionnelle de shogi japonaise ;
 Jenny Shimizu (1967-), mannequin et actrice américano-japonaise ;
 Junichi Shimizu (1953-), gymnaste japonais ;
 Kazuo Shimizu (1975-), footballeur japonais ;
 Ken Shimizu (1979-), acteur de films pornographiques japonais ;
 Kenta Shimizu (1981-), footballeur japonais ;
 Kinjiro Shimizu, footballeur japonais ;
 Kiyou Shimizu, karatéka japonaise ;
 Kunio Shimizu (1936-2021), dramaturge japonais ;
 Masataka Shimizu (1944-), ancien PDG de la société japonaise TEPCO ;
 Misa Shimizu (1959-), actrice japonaise ;
 Miyataka Shimizu (1981-), coureur cycliste japonais ;
 Shimizu Motoyoshi (1918-2008), romancier et poète japonais ;
 Naoemon Shimizu, footballeur japonais ;
 Norihisa Shimizu (1976-), footballeur japonais ;
 Reiko Shimizu (1963-), mangaka japonaise ;
 Reruhi Shimizu (1993-), sauteur à ski japonais ;
 Risa Shimizu (1997-), footballeuse japonaise ;
 Ryuzo Shimizu (1902-), footballeur japonais ;
 Saki Shimizu (1991-), idole et chanteuse de pop japonaise ;
 Satoshi Shimizu (1986-), boxeur japonais ;
 Takashi Shimizu (1897-1981), sculpteur japonais ;
 Takashi Shimizu (1972-), réalisateur japonais ;
 Takao Shimizu, producteur et développeur de jeux vidéo japonais ;
 Tomonobu Shimizu (1981-), boxeur japonais ;
 Yoshinori Shimizu (1947-), romancier japonais ;
 Yoshisada Shimizu (1943-), astronome japonais ;
 Yuko Shimizu (1946-), styliste et illustratrice japonaise ;
 Zenzo Shimizu (1891-1977), joueur de tennis japonais.

Autres 
 Shimizu Corporation, entreprise japonaise de BTP
 Pyramide de Shimizu, projet de mégapole
 Shimizu S-Pulse, club de football japonais

Patronyme japonais